Левконас (; Попли) је насеље у Грчкој у општини Преспа, периферија Западна Македонија. Према попису из 2001. године било је 155 становника.

Географија 
Левконас је удаљен око 36 km северозападно од града Лерин (Флорина), који се налази близу Малог Преспанског језера. Некадашњи назив места до 1926. је био Попли.

Становништво 
Преглед становништва:

Види још 
 Свети Ахил
 Лерин
 Општина Преспа

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница општине Преспа

Села у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој